Andrejs Pavlovs – calciatore lettone
 Aņisims Pavlovs – calciatore lettone
 Arkādijs Pavlovs – calciatore lettone